Ballheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Ballheimer (1796–1874), deutscher Schlachter und Abgeordneter der Bürgerschaft
 Rudolph Ballheimer (1852–1928), deutscher Gymnasiallehrer